Пётр Юрченко:
 Юрченко, Пётр Аксентьевич (1918—1995) — Герой Советского Союза.
 Юрченко, Пётр Григорьевич (1900—1972) — советский архитектор и архитектурный критик.
 Юрченко, Пётр Осипович (1844—1888) — российский историк, статистик и переводчик.
 Юрченко, Пётр Стефанович (1917—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Юрченко, Пётр Фомич (1913—2002) — Герой Советского Союза.